Langheck steht für:
 Langheck bei Nittel, ein Naturschutzgebiet im Kreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz
 Kurz- und Langheck (Rennwagenbau)